Il National Invitation Tournament 1982 fu la 45ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Bradley University; il miglior giocatore fu J.J. Anderson.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Dick Versace
Vice-allenatori: Tony Barone, Rudy Keeling, Jay Eck

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1982
1982